Autodromo Riccardo Paletti – circuito di Varano de' Melegari
 Paletti (1980) – cantautore italiano
 Riccardo Paletti (1958-1982) – pilota automobilistico italiano
 Villa Paletti – gioco da tavolo